Le Masters britannique (British Masters en anglais) est un tournoi de golf masculin du Tour européen PGA.

Pour des raisons de sponsoring, le tournoi porte le nom de Betfred British Masters depuis 2019. Absent du calendrier de 2009 à 2014, il fait son retour lors de la saison 2015 sous le nom de British Masters.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Tournoi du tour européen PGA
Golf au Royaume-Uni